Les Saleres (Sant Quirze Safaja), masia del terme municipal de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Les Saleres (Arbúcies), indret del municipi d'Arbúcies (Selva)
 Les Saleres (Castellcir)
 Les Saleres (la Coma i la Pedra), indret del municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 Les Saleres (Olost), indret del municipi d'Olost (Osona)
 Les Saleres (Piera), indret del municipi de Piera (Anoia)
 Les Saleres (Porqueres), indret del municipi de Porqueres (Pla de l'Estany)
 Les Saleres (Ulldecona), indret del municipi d'Ulldecona (Montsià)
 Les Saleres (Vilanova d'Escornalbou), indret del municipi de Vilanova d'Escornalbou (Baix Camp)
 Les Saleres de la Casa Nova del Verdeguer